Der Kay Suzanne Memorial Cup 2013 (auch European Tour 2013/14 – Event 6) war ein Snookerturnier im Rahmen der Players Tour Championship 2013/14, das vom 7. bis zum 10. November 2013 in Gloucester ausgetragen wurde. Mit der dritten Auflage des Turniers gingen zwei Namensänderungen einher: Aus der Kay Suzanne Memorial Trophy wurde ein Cup und aus dem Veranstaltungsort, der South West Snooker Academy, wurde The Capital Venue.

Mit Ding Junhui und Shaun Murphy waren zwei Top-16-Spieler nicht angetreten. Titelverteidiger John Higgins verlor bereits in der ersten Hauptrunde mit 0:4 gegen Andrew Higginson und auch der Weltranglistenzweite Mark Selby erreichte nicht den Finaltag. Im Finale standen sich trotzdem zwei Spieler aus den Top 16 gegenüber: Mark Allen gewann das Turnier durch einen 4:1-Sieg gegen Judd Trump.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Vorrunde 

Für das Turnier hatten sich 228 Spieler beworben. In drei Qualifikationsrunden wurde das Feld der Amateure auf 15 Spieler reduziert, die zusammen mit den 113 gesetzten Spielern danach das Hauptturnier bestritten. Alle Qualifikationsspiele wurden am 7. November im Modus Best of 7 Frames ausgetragen.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Hauptturnier

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
60 Century Breaks wurden während des gesamten Turniers (inklusive Vorrunden) gespielt. Zwei Spieler schafften jeweils fünf Breaks von mindestens 100 Punkten.

Vorrunde

Hauptrunde

Einzelnachweise 

Players Tour Championship 2013/14
Billardturnier in Gloucester